Линия Пятой авеню, Би-эм-ти () — бывшая эстакадная линия Нью-Йоркского метро, управлявшаяся компанией Би-эм-ти в боро Бруклин. Построена в 1889—1893 годах как ответвление от западной (не сохранившейся до наших дней) части линии Мертл-авеню. Шла на юг над Пятой и далее Третьей авеню. Закрыта в 1940 году, после того как все три сети метрополитена в Нью-Йорке были объединены под единым руководством.

Южная часть линии, вдоль Третьей авеню, не была снесена полностью, её опоры были использованы при сооружении эстакадного шоссе.

Список станций

Ссылки 

 Early Rapid Transit in Brooklyn, 1878—1913
 BMT Lines Rapid Transit Division

Закрытые линии Нью-Йоркского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1888 году
Здания и сооружения, построенные в 1888 году в США
1888 год в Нью-Йорке